Edoardo Camurri – scrittore, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico italiano
 Rolando Camurri – calciatore italiano